Assedio di Roma, attorno al 508/507 a.C. ad opera di Lars Porsenna, lucumone etrusco di Chiusi;
 Assedio di Roma, attorno al 390-386 a.C. da parte dei Galli;
 Incursione di Annibale verso Roma, nel 211 a.C., durante la seconda guerra punica, da parte del condottiero cartaginese;
 Battaglia di Roma, nel 69;
 Assedio di Roma, il condottiero dei Visigoti, Alarico assediò Roma per tre volte, negli anni 408, 409 e 410, quando la città eterna fu poi saccheggiata dallo stesso re e dai suoi barbari;
 Assedio di Roma, nel 472
 Assedio di Roma, negli anni 537-538 da parte dei bizantini;
 Assedio di Roma, nel 546 da parte degli ostrogoti di Totila;
 Assedio di Roma, nel 756 da parte dei Longobardi di Astolfo
 Assedio di Roma, nel 1849 da parte dei francesi.

Pagine correlate 
 Sacco di Roma;
 Presa di Roma, nel 1870 e l'annessione al Regno d'Italia.

Note